Herval
Herval d'Oeste
Santa Maria do Herval
São José do Herval

Desambiguações de topônimos